Marmeleira ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Marmeleira (Mortágua)
 Marmeleira (Rio Maior)